Чемпионат Египта по футболу 2005/2006 — 49-й чемпионат Египта, проходивший с 12 августа 2005 года по 22 мая 2006 года.

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Египта
 Чемпионат Египта 2005/2006 на goalzz.com
 Чемпионат Египта 2005/2006 на soccerway.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 2006 году
Спорт в Египте в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006